Arama steht für: 
 Arama (Baskenland), Gemeinde in der Provinz Gipuzkoa, Spanien
 Arama (Iași), Ort im Kreis Iași, Rumänien

Name von Personen:
 Jitzchak Arama (1420–1494), jüdischer Gelehrter in Spanien
 Horia Aramă (1930–2007), rumänischer Schriftsteller und SF-Autor
 Aramu, Herrscher der Stadt Arzaškun